Die Grasbrook war eine Brigg, die in Hamburg gebaut und 1853 in Dienst gestellt wurde. Das Schiff strandete 1863 bei Ameland.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 1. April 1853 sind für die Grasbrook folgende Maße angegeben:
 Länge zwischen den Steven            = 102,40 Hamburger Fuß (29,30 m)
 Größte Breite                        =  27,80 Hamburger Fuß (7,95 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =  15,90 Hamburger Fuß (4,55 m)
 Tragfähigkeit                        =  109 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Grasbrook wurde in Hamburg von Schiffbaumeister Gottfried Jacob Franz Krohn gebaut und 1853 vom Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy (1813–1885) erworben und in Dienst gestellt. Die Brigg wurde nach der Insellandschaft Grasbrook an der Elbe benannt.

Das Segelschiff kam im Liniendienst von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn zum Einsatz. Es beförderte Auswanderer und Handelsgüter ab Hamburg nach Australien und Südamerika. Am 5. Dezember 1863 strandete die Grasbrook im Sturm bei Ameland. Die Besatzung konnte sich retten, das Schiff bzw. Wrack wurde nach der Havarie verkauft.

Kapitäne 
 T. D. Hagendefeldt
 A. Geerk
 H. Bruhns
 J. T. S. Hansen
 C. P. Tönnissen
 J. H. Falck
 P. W. Diekmann

Fahrten 
Das Schiff fuhr von Hamburg aus nach Australien und Südamerika.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Fußnoten 

Frachtschiff (Deutschland)
Frachtsegler
Schiffsverlust durch Strandung
Schiffsverlust 1863
Brigg
Seeunfall
Verkehrsunglück 1863